Premio Otaka premio conferito ad un compositore giapponese

Persone 
 Shinobu Ōtaka (1983) – fumettista giapponese
 Tadaaki Otaka (1947) – direttore d'orchestra giapponese con cittadinanza britannica
 Masato Otaka (1923-2010) – architetto giapponese